Манготитла има више значења:

 Манготитла, Зојалтепек (Зокитлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Манготитла (Мистла де Алтамирано), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику